Alden kan verwijzen naar de volgende onderwerpen:

Plaats in de Verenigde staten 
 Alden (Iowa)
 Alden (Kansas)
 Alden (Minnesota)
 Alden (New York)

Eiland in Noorwegen 
 Alden (eiland)